Андроновский сельсовет

Алтайский край 

 Андроновский сельсовет Тюменцевского района

Вологодская область 

 Андроновский сельсовет Кадуйского района